Angeles kan henvise til:

Stednavne 
 Los Angeles – by i Californien, USA
 Angeles City – by i Filippinerne

Musik 
 Angeles (band) – amerikansk rockband
 Soho Rezanejad – dansk-iransk musiker, kendt som Angeles